Флаг Черкасс — официальный символ города Черкассы утверждённый решением городского совета народных депутатов от 26 июля 1995 года.

Флаг происходит от древних рушников и знамён, от кодовых знаков предков. Авторы современного флага Д. Г. Нарбут и Николай Телиженко.

Описание 

Флаг представляет собой белое полотнище, размером 1 на 2 метра. Центральной композицией флага является утверждённый герб города с изображением на лазурном фоне золотого казака с ружьём в руках. Низ герба красный с изображением серебряного летучего коня. Обрамление герба — это символическое изображение изначального древа жизни, любимого мотива для всех славянских народов. Характер изображения напоминает традиционную украинскую вышивку Надднепрянского региона. Здесь доминируют семь крупных цветков, которые означают магическое число — семь, мотив калины, дубовые листья и прочее. Венчает изображение дерева трезубец — символ свободы, независимости и процветания Украины. Обрамляет флаг элемент бесконечник, что вырастает из дерева жизни, символ не разрушения человеческого бытия в этом мире. Внизу находится надпись «Черкаси», выполненная золотыми буквами на пурпурной ленте.

Цвет орнаментального оформления флага красно—пурпурный, любимый цвет казаков. На белом фоне размещены белые вышитые восьмиугольные звёзды, характерные для орнаментов Украины. Ещё во времена Трипольской культуры изображение ромба с зерном или крестом посередине, означало засеянное земледельческое поле.

См. также 

 Герб Черкасс

Ссылки 
 Черкаси — сайт міста

Флаги городов Украины
Флаг